Beaujouan est un patronyme porté notamment par :

 Guy Beaujouan (1925-2007), historien des sciences français ;
 Joël Beaujouan (1948-), footballeur et entraîneur français.